Bédier ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph Bédier (1864–1938), französischer Gelehrter
 Pierre Bédier (* 1967), französischer Politiker